Liebig:
 Justus von Liebig
 Liebigs minimilag
 Justus-Liebig-Universität

Liebieg 
 Johann von Liebieg

tyska efternamn